Юрий Кисиль (; ) — канадский пловец. Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира по водным видам спорта 2015. Чемпион мира на короткой воде в эстафетном плавании. Призёр Панамериканских игр 2015.

Карьера

Панамериканские игры 2015 
Выиграл 3 медали: одну серебряную (эстафета 4×100 метров вольным стилем) и две бронзовых (эстафета 4×200 метров вольным стилем, комбинированная эстафета 4x100 метров).

Чемпионат мира 2015 
Завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Олимпийские игры 2016 
Выступает за сборную Канады на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В предварительном раунде заплыва на 50 метров вольным стилем приплыл седьмым, с результатом 22,5 секунды. Не смог выйти в полуфинал. В предварительном раунде заплыва на 100 метров вольным стилем приплыл третьим, с результатом 48,49 секунды. С одиннадцатым временем вышел в полуфинал. В полуфинале приплыл шестым, с результатом 48,28 секунды. Не смог выйти в финал. Участвовал в предварительном заплыве эстафеты 4×100 метров вольным стилем. Сборная Канады приплыла второй, с результатом 3 минуты 14,06 секунды. С пятым временем вышли в финал. В финале Канада приплыла седьмой, с результатом 3 минуты 14,35 секунды. В предварительном заплыве комбинированной эстафеты 4×100 метров Канада приплыла восьмой, с результатом 3 минуты 36,92 секунды. Показали последнее, шестнадцатое, время и не смогли выйти в финал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на swimrankings.net
 Профиль на swimming.ca
 Профиль на сайте олимпийской сборной Канады
 Профиль на сайте Летних Олимпийских игр 2016
 
 

Пловцы Канады
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию